Anders Sjögren kan avse:

 Anders Sjögren (friidrottare) (1920–1997) - kortdistanslöparen 
 Anders Sjögren (filmskribent) - en filmskribent, se Kalkonfilm
 Anders Sjögren (saxofonist, klarinettist och flöjtist)